Оилтон има више значења:
 Оилтон (Тексас)
 Оилтон (Оклахома)